Сметанкин — русская фамилия. Известные носители:
 Сметанкин, Евгений Александрович (род. 1935) — российский политический деятель, депутат Государственной думы второго созыва.
 Сметанкин, Павел Семёнович (1906—?) — инженер по строительству шахт, лауреат Сталинской премии.